Port William peut faire référence à :
 Port William, un petit village de pêcheurs, situé dans la région de Dumfries and Galloway, en Écosse ;
 Port William, une baie des îles Malouines.
 Port William, une petite baie sur l'île Stewart en Nouvelle-Zélande ; 
 Port William, a village de l'Ohio, aux États-Unis ;
 Port William, un lieu de fiction mentionné dans les écrits de Wendell Berry.

Voir aussi 
 Port Williams
 Puerto Williams